barwinek – rodzaj krzewinek z rodziny toinowatych
 Barwinek – część miasta Kielce
 Barwinek – kolonia kolonii Gembartówka w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb
 Barwinek – skała wspinaczkowa na Wyżynie Częstochowskiej
 Barwinek – szczyt w Górach Leluchowskich
 Barwinek – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla